McMorran ist der Familienname folgender Personen:

 Donald McMorran (1904–1965), englischer Architekt
 Henry McMorran (1844–1929), US-amerikanischer Politiker

McMorran bezeichnet außerdem:

 McMorran Place, eine Veranstaltungshalle im US-Bundesstaat Michigan